The Venturers – film del 1917 diretto da Thomas R. Mills
The Venturers – film tv del 1972 diretto da William Slater
The Venturers – serie tv